Municipalité de district de Muskoka
 Muskoka ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (de 1872 à 1882 et de 1904 à 1925)
 Muskoka—Ontario, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (de 1925 à 1949)
Muskoka Lakes, canton de l'Ontario au Canada